D’Entrecasteaux ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Bruny d’Entrecasteaux (1737–1793), französischer Seefahrer und Entdecker
 D’Entrecasteaux (Schiff), ein französischer Aviso

Siehe auch:
 Entrecasteaux
 D’Entrecasteaux-Nationalpark, Park im Südwesten von Western Australia, Australien
 D’Entrecasteaux-Inseln in der Salomonensee, östlich von Neuguinea
 D’Entrecasteaux-Kanal Seestraße zwischen Tasmanien und Bruny Island